Andrzej Bachleda ist der Name folgender Personen:

*Andrzej Bachleda-Curuś (* 1947), polnischer Skirennläufer
Andrzej Bachleda-Curuś junior (* 1975), polnischer Skirennläufer